Пам’ятка природи місцевого значення «Борисів потік» (втрачена) була оголошена рішенням Черкаського облвиконкому №597 від 28.11.1979 (Землі колгоспу "Більшовик" Канівського р-ну, с.Бучак, у Черкаській області). Площа 2,4  га.

Зазначена причина створення: «типовий розріз складчастих структур середньої частини Трахтемирівсього блоку дислокацій. Відслонення порід юри, верхньої крейди, палеоцену і плейстоцену».

Охоронний режим: «Забороняється порушувати відслонення в процесі меліорації угідь».

Рішенням Черкаської обласної ради №95 від 22.05.1990 "Про зміни та доповнення мережі природно-заповідного фонду області" пам’ятка природи була скасована.

Скасування статусу відбулось без зазначення причини»..

Примітки 

Втрачені природоохоронні території (до 2000-х)
Втрачені природоохоронні території Черкаської області